Flugplatz Rothenburg steht für:
 Flugplatz Rothenburg/Görlitz
 Flugplatz Rothenburg ob der Tauber
Siehe auch:
 Flugplatz Rotenburg